Superligaen (2008/2009) była 97. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. W rozgrywkach wzięło udział dwanaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z drugiej ligi – Vejle BK i SønderjyskE Fodbold. Rozpoczęły się 19 lipca 2009 roku, a zakończyły 31 maja 2010 roku. Mistrzowski tytuł wywalczył zespół FC København, a tytuł króla strzelców Morten Nordstrand z tego klubu i Marc Nygaard z Randers FC. Obaj strzelili po 16 goli.

Drużyny

Stadiony i trenerzy

Tabela

Wyniki

Pierwsza runda

Druga i trzecia runda

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2008 w Danii
2009 w Danii